Nomarchia Ateny (nwgr. Νομαρχία Αθηνών) – do końca 2010 roku jedna z czterech nomarchii w regionie administracyjnym Attyka w Republice Greckiej. Obejmowała swoim zasięgiem miasto Ateny oraz 44 gmin miejskich (zob. dimos) i 3 gminy wiejskie (wspólnoty, kinotites). Nomarchia Ateny miała powierzchnię 361,3 km² i zamieszkiwało ją 2 664 776 osób (stan z 2001). Graniczyła od północy i wschodu z nomarchią Attyką Wschodnią, od południowego zachodu z nomarchią nomarchią Pireus, od zachodu z nomarchią Attyka Zachodnia, od południa ograniczało ją Zatoka Sarońska (Morze Egejskie).

Ponieważ tereny nomarchii niemal w całości zajmowała aglomeracja złożona z ośrodka administracyjnego Ateny i miast satelickich, była to najgęściej zaludniona nomarchia w Grecji. Gęstość zaludnienia wynosiła tu 7376 osób/km².

Podział administracyjny

Zobacz też 
 Ateny
 Wielkie Ateny

Ateny, Nomarchia